Rävsparvar (Passerella) är ett släkte med fåglar i familjen amerikanska sparvar inom ordningen tättingar. Släktet omfattar fyra arter som förekommer i Nordamerika:
 Rosträvsparv (P. iliaca)
 Brun rävsparv (P. unalaschcensis)
 Skifferrävsparv (P. schistacea)
 Tjocknäbbad rävsparv (P. megarhyncha)

Tidigare behandlades de vara en och samma art, under namnet rävsparv (P. iliaca). Detta görs i stor utsträckning fortfarande.

Referenser

Externa länkar

Amerikanska sparvar
Fågelsläkten